Escrita coletiva: onde todos os participantes trabalham de maneira cooperativa ou colaborativa.

Escrita Coletiva apoiada por computador apoiada por ferramentas computacionais que apoiam o trabalho em grupo. Essas ferramentas são chamadas de groupware.

Escrita